Andreas Becker peut désigner :
 Andréas Becker (1962-), un romancier allemand ;
 Andreas Becker (1970-), un joueur de hockey sur gazon allemand.